Charles Fox peut désigner :
 Charles James Fox (1749-1806), homme politique britannique ;
 Charles Fox (1810-1874), ingénieur civil britannique ;
 Charles Douglas Fox (1840-1921), ingénieur civil britannique ;
 Charles Fox Parham (1873-1929), prédicateur et évangéliste ;
 Charles Fox (1940-), compositeur américain.